Ярхо — еврейская фамилия. Известные носители:
 Ярхо, Аркадий Исаакович (1903—1935) — антрополог.
 Ярхо, Борис Исаакович (1889—1942) — филолог-медиевист и фольклорист, теоретик и историк литературы, стиховед.
 Ярхо, Виктор Ноевич (1920—2003) — филолог-классик.
 Ярхо, Григорий Исаакович (1886—1954) — переводчик.
 Ярхо, Эмиль Израилевич (1898—1944) — см. Милетий Зыков.

Другое 
 Синдром Ярхо-Левина, или спондилоторакальная дисплазия — врождённая аномалия развития позвонков и рёбер.